Дя́тлов — російське прізвище.

 Дятлов Анатолій Степанович (* 1931 — † 1995) — колишній заступник головного інженера з експлуатації Чорнобильської АЕС
 Дятлов Валерій Ігоревич (* 1962) — український співак, виступає під псевдонімом Лері Вінн
 Дятлов Володимир Олександрович (* 1951) — доктор історичних наук, головний редактор «Сіверянського літопису»
 Дятлов Ігор Сергійович (* 1981) — голова Миколаївської обласної ради з 2010 р.
 Дятлов Євген Валерійович (нар. 1963) — російський актор театру, кіно і дубляжу, співак, музикант, телеведучий.
 Дятлов Микола Олексійович — депутат Верховної Ради УРСР 1-го та 2-го скликань
 Дятлов Олександр Іванович (* 1910 — † 1948) — учасник Великої Вітчизняної війни, Герой Радянського Союзу
 Дятлов Петро Юрійович (* 1883 — † 1937) — український політичний діяч, революціонер, перекладач, редактор і публіцист
 Дятлов Сергій Володимирович (1974—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Російські прізвища
 Дятлов Сергій Євгенович (1952) — український вчений-гідробіолог.